

Patronyme 

 Pierre Sylvain Dumon (1797-1870), personnalité politique française ;
 Auguste Dumon (1819-1892), militaire, financier et homme politique belge ;
 Henri Dumon (1820-1889), financier et homme politique belge ;
 Jean-Baptiste Dumon (1820-1900), personnalité politique française ;
 Micheline Dumon (1921-2017) résistante belge ;
 Andrée Dumon (1922-) résistante belge ;
 Véronique Dumon (1957-), athlète française ;
 Tess Dumon (1990-), artiste plasticienne française.

Toponyme 

 Place Dumon, place belge de Woluwe-Saint-Pierre.